Zénith FM est une radio libre des années 1990 en Essonne, fondée par Jean-Luc Mélenchon. Elle prit d'abord l'appellation de RNE (Radio Nord Essonne) avant de s'appeler "La FM nouvelle" et enfin Zénith FM. Elle émettait depuis le centre commercial -X% de Massy sur tout le 91 une programmation originale soft mélangeant chansons françaises, standard rock et world musique. Elle a vu débuter notamment Arthur, avant son passage à RFM. D'autres animateurs y ont exercé comme Olivier Riou le fondateur de la radio en ligne Hotmix Radio, Sandrine Quétier qui a participé à plusieurs émissions d'humour de son ami Philippe Bellot. Elle proposait tous les mercredis soir une émission de jeux interactives intitulée "Faites Vos Jeux", qui a ensuite été reprise sur Sweet FM une autre radio essonnienne, et une émission d'humour intitulée "on va s'marrer", toujours diffusée actuellement sur une trentaine de radios en France, en Belgique et en Suisse. Elle a pendant plusieurs mois disposé d'une deuxième fréquence à Dourdan d'où elle réalisait un décrochage d'informations locales tous les soirs.

En 1987, Radio France porte plainte contre Zénith FM qui brouille l'écoute de France Culture.

Notes et références

Liens externes 

Radio en Île-de-France
Station de radio disparue en France
Média dans l'Essonne